Santuario del Santissimo Crocifisso a Boca
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Brienza
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Buggiano
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Carpi
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Como
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Cosenza
 Santuario del Santo Crocifisso a Desio
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Gorno
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Longiano
 Santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata a Monreale
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Nemi
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Pontedera
 Santuario del Santissimo Crocifisso dei Miracoli a Borgo San Lorenzo
 Santuario del Santissimo Crocifisso a Terranova Sappo Minulio

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso
 Oratorio del Santissimo Crocifisso